DIII steht für:
 römische Schreibweise für 503

D.III steht für:
 AEG D.III, deutsches Militärflugzeug der AEG, Abteilung Flugzeugbau
 Albatros D.III, deutsches Militärflugzeug
 Aviatik D.III, deutsches Militärflugzeug
 Fokker D.III, deutsches Militärflugzeug
 Halberstadt D.III, deutsches Militärflugzeug
 Kondor D.III, deutsches Militärflugzeug der Kondor Flugzeugwerke
 LVG D.III, deutsches Militärflugzeug der Luftverkehrsgesellschaft (LVG)
 Pfalz D.III, deutsches Militärflugzeug
 Roland D.III, deutsches Militärflugzeug
 Schütte-Lanz D.III, deutsches Militärflugzeug
 Siemens-Schuckert D.III, deutsches Militärflugzeug

D III steht für:
 Bayerische D III, königlich-bayerische Dampflok
 Mercedes D III, deutscher Flugmotor

Siehe auch:
 D3

Abkürzung